

Persone 
 Angela Carini – pugile italiana
 Antonio Carini –  partigiano italiano
 Armando Carini – attore italiano
 Claudio Carini – attore, regista ed editore italiano
 Fabián Carini – calciatore uruguaiano
 Fabrizio Carini Motta (XVIII sec.) – architetto e pittore italiano
 Filippo Carini – calciatore italiano, di ruolo difensore
 Francesco Carini – pittore italiano
 Giacomo Carini – nuotatore italiano, specializzato nello stile a farfalla
 Giovanni Carini – matematico italiano
 Giacinto Carini – politico italiano
 Isidoro Carini (1843-1895) – religioso, docente, storiografo e paleografo italiano
 Luigi Carini – attore italiano
 Tom Carini, propr. Tomaso Carini (1916-1993) – banchiere italiano

Geografia 
 Carini – Comune della città metropolitana di Palermo
 Villagrazia di Carini – frazione del comune di Carini
 Porta Carini – porta d'ingresso della cinta muraria di Palermo

Altro 
 Baronessa di Carini – tragedia lirica in un atto di Giuseppe Mulè
 Carla Carini – casa di moda italiana
 Giacinto Carini – cacciatorpediniere della Regia Marina Italiana